Leiden est le nom en néerlandais de Leyde, une ville néerlandaise connue notamment pour son université ;
Leiden est un groupe de metal français, originaire de Toulouse ;
 Le facteur V de Leiden est un gène sur lequel une mutation ponctuelle récessive advient favorisant l'apparition de thrombose veineuse ou d'infarctus du myocarde.